Crna rijeka je naziv nekoliko rijeka:

Hrvatska:
 Crna rijeka (pritoka Neretve)

Makedonija:
 Crna rijeka (Makedonija), 201 km duga rijeka u Makedoniji

BiH:
 Crna rijeka (pritoka Lepenice), desna pritoka Lepenice (Kreševo)
 Crna rijeka (pritoka Željeznice), desna pritoka Željeznice
 Crna rijeka (pritoka Vrbanje), desna pritoka Vrbanje
 Crna rijeka (pritoka Vrbasa), lijeva pritoka Vrbasa (Mrkonjić Grad)
 Crna rijeka (pritoka Vrbaške), lijeva pritoka Vrbaške
 Crna rijeka (pritoka Ilomske), lijeva pritoka Ilomske

Kina:
 Crna rijeka (Kina), pritoka Crvene rijeke

'Rusija:
 Susuji, rijeka na otoku Sahalinu (Ruski Daleki Istok), drugim imenom Crna rijeka''

Vidi i Crna Rijeka.